Prozenko oder Protsenko ist der Familienname folgender Personen:

 Andrij Prozenko (* 1988), ukrainischer Hochspringer
 Borys Prozenko (* 1978), ukrainischer Eishockeyspieler
 Jewgenija Walerjewna Prozenko (* 1983), russische Wasserballspielerin
 Karolina Protsenko (* 2008), US-amerikanische Violonistin
 Kyryl Prozenko (* 1967), ukrainischer Künstler
 Oleg Walerjewitsch Prozenko (* 1963), russischer Dreispringer